Critamus är ett vetenskapligt namn för ett släkte av växter som har använts flera gånger:

 Critamus Besser är en synonym till Falcaria (skärbladssläktet)
 Critamus Hoffm. är en synonym till Apium (sellerisläktet)

Källor